Meridianbet es un proveedor global de soluciones de apuestas deportivas.  La compañía es un operador de juegos de apuestas con licencia en el sudeste de Europa, con negocios completamente desarrollados en todos los sectores y canales de juego en todas las tiendas de apuestas de todo el mundo.

Historia
Meridianbet fue fundada en 2001. La compañía es propiedad de Meridian Gaming Ltd, y está registrada en Malta con el número de registro C 41334. Actualmente, la compañía opera en 18 países de Europa, África y América Latina.

Modelo de negocio
La mayoría del negocio de Meridian es B2C directo. La compañía también tiene un modelo indirecto de franquicia B2B donde el grupo licencia el uso de tecnología patentada de apuestas deportivas a socios locales que operan bajo la marca Meridian.
 
La cartera de negocios más grande de Meridian son las apuestas deportivas. La compañía ofrece sus apuestas deportivas y productos de casino tanto directamente a los clientes ('B2C') a través de tiendas físicas como en línea, y también indirectamente a nivel B2B a través de franquicias y acuerdos de empresas conjuntas.

Asociaciones
Meridianbet se asocia con corporaciones internacionales para ofrecer un programa de apuestas único y emocionante a una audiencia mundial. En marzo de 2020, BetGames.TV, uno de los principales proveedores de iGaming, se asoció con Meridianbet con el fin de agregar sus contenidos en las plataformas Meridianbet.

En mayo de 2020, Playtech, la compañía líder mundial en tecnología de juegos de azar, se asoció con Meridianbet con el objetivo de ofrecer su contenido de Casino en todas las plataformas en línea de Meridianbet.

En el mismo mes de mayo de 2020, “Sports Information Services” (SIS) fortaleció su posición dentro de los mercados de los Balcanes, después de asegurar una nueva asociación con Meridianbet.

Productos y servicios
Meridianbet opera a través de 993 tiendas de apuestas y plataformas de apuestas en línea. El enfoque principal de la compañía está en las apuestas deportivas entre otros servicios como el casino, y otros juegos de probabilidades fijas.

Meridianbet ejecuta una tecnología patentada que le permite desarrollar un sistema escalable que permite ofrecer servicios de apuestas en múltiples países y monedas al aprovechar la misma infraestructura técnica y de fijación de probabilidades y gestión de riesgos. Además, Meridian ejecuta un enfoque omnicanal flexible para los mercados, incluidos el minorista, el de escritorio en línea, y el móvil.

Meridianbet ofrece una serie de productos de juegos propios o con licencia, tales como juegos de casino, tragamonedas, y ruleta, a sus clientes minoristas y en línea.

Operaciones en línea 
Además de las apuestas deportivas, Meridianbet también ofrece servicios de juegos de casino en línea, que incluyen aproximadamente 600 juegos de terceros. Meridian también está adoptando una estrategia “solo en línea” para ciertas jurisdicciones, que incluyen: Bélgica, España, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Colombia.

Solución física 
Meridianbet ofrece soluciones físicas completas conocidas como "Meridian POS". Funcionan como una solución de punto de venta física de última generación, diseñada para asegurar y racionalizar las tiendas de apuestas y sus operaciones, como aceptar apuestas, liquidar la administración de la tienda, informar y devolver impuestos.

“Meridian POS” también proporciona registro, seguimiento de jugadores, depósito de efectivo, programas de fidelización, sistema dinámico en pantalla, control de gastos, funciones de contabilidad, y mucho más. El sistema “Meridian POS” personaliza y rastrea a todos los jugadores, analiza el historial grabado, y accede rápidamente a esta información cada vez que un jugador regresa para apostar en el mostrador.

Meridianbet ofrece Terminal de Autoservicio para mejorar la interacción del jugador, la lealtad del cliente, la cantidad de apuestas realizadas, y la experiencia del cliente. El servicio está totalmente integrado y controlado por la plataforma de apuestas deportivas de la compañía.

Aplicación para “Apple Watch” 
Meridianbet es uno de los primeros operadores de apuestas en lanzar un software de “Apple Watch” para sus clientes. La aplicación ayuda a los usuarios a mantenerse al día con los resultados en vivo, recibir notificaciones, y disfrutar apostando sobre la marcha. La aplicación para “Apple Watch” está directamente conectada a la plataforma “iOS” de la compañía. Permite a los usuarios administrar sus cuentas y apuestas.

Principios de juego 
 Seguridad de los jugadores y grupos vulnerables
 Seguridad del juego 
 Protección contra la adicción al juego
 Protección de menores

Caridad 
Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, Meridianbet apoyó a su comunidad anfitriona en Malta, al proporcionar apoyo financiero, técnico, y logístico a residentes en áreas pequeñas y remotas, hospitales, trabajadores médicos, bancos de alimentos, y guarderías, con el enfoque principal en la Región de los Balcanes y Chipre. La compañía ayudó ofreciendo donaciones financieras, y apoyó con la adquisición de equipos médicos.

Meridianbet también ofreció donaciones financieras a la organización “DAR Bjorn” con sede en Malta, la cual mejora la calidad de vida de las personas con Esclerosis lateral amiotrófica también, Esclerosis múltiple (EM) y otras afecciones neurológicas.

Expansión internacional 
Meridianbet tiene un sólido historial de expansión a nuevas jurisdicciones, directa o indirectamente, a través de su modelo de franquicia. La compañía busca oportunidades para operar en países regulados y en países donde surgen oportunidades de desregulación.

Véase también 
 Apuesta deportiva
 Juego en línea
 Casino

Referencias 

Empresas de Malta
Empresas fundadas en 2001
Empresas de juegos de azar
Apuesta deportiva